«María» — это песня, записанная пуэрто-риканским певцом Рики Мартином для третьего альбома A Medio Vivir. Он был выпущен в качестве сингла 21 ноября 1995 г. в латиноамериканских странах, а позже и в других странах. «María» стал первым международным хитовым синглом Мартина.

Клип 
Существуют три версии клипа. Последний был снят во Франции, его режиссёром стал Мемо-дель-Боске.

Появление в чарте 
В июле 1996 Мартин выпустил песню на CD, первом для него в США. У песни был огромный успех в эфире чарта Hot Latin Songs: она достигла пика на шестой строке; а вместе с продажами от CD-диска попала на восемьдесят-восьмую строку в Billboard Hot 100. Песня была ремиксована Пабло Флоресом и Хавьером Гарзой.

«María» был первым международным хитом Мартина, достигнув топ-10 во многих странах мира, включая первую позицию в бельгийской Валлонии (десять недель подряд), Франции (девять недель) и Австралии (шесть недель). Позднее он и «La Copa de la Vida» были выпущены на диске с двумя сторонами «A».

Сингл был сертифицирован Бриллиантовым во Франции после продаж 1,400,000 копий, 2 раза Платиновым в Бельгии, Платиновым в Австралии и Золотым в нескольких европейских странах.

Песня стала главной темой в бразильской теленовелле Salsa e Merengue в 1996 г. и имела очень хороший успех в Бразилии.

Песня также прозвучала в «Just Dance 2014».

Форматы и трек-листы 
UK CD maxi-single #1
 «María» (Spanglish Radio Edit) — 4:31
 «María» (Spanish Radio Edit) — 4:38
 «María» (Spanglish Extended) — 7:56
 «María» (Spanish Extended) — 8:10
 «María» (12" Club Mix) — 5:50
 «María» (Spanglish Dub) — 6:07

UK CD maxi-single #2
 «María» (Spanglish Radio Edit) — 4:31
 «María» (Spanish Radio Edit) — 4:38
 «Dónde Estarás» (Pablo and Javier's Moon Mix)
 «Volverás» (Album Version) — 4:52

US CD maxi-single
 «María» (Spanglish Radio Edit) — 4:31
 «María» (Spanish Radio Edit) — 4:38
 «María» (Spanglish Extended) — 7:56
 «María» (Spanish Extended) — 8:10
 «María» (Spanglish Dub) — 6:07
 «María» (Perc A Pella Mix) — 5:07

Чарты и продажи

Чарты

Годовые чарты

Сертификации

Процесс и успех в чарте

Примечания 

Песни Рики Мартина
Поп-баллады
Песни на испанском языке
Синглы Columbia Records
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles Национального синдиката звукозаписи Франции